Jacek Jarecki – polski koszykarz
 Jacek Jarecki – polski piłkarz